Sezóna DTM 2000 byla 14. sezónou německého mistrovství cestovních vozů DTM a první v nové éře (od rozpadu v roce 1996). V kalendáři sezóny je vypsáno 9 závodních víkendů, během kterých se odjedou vždy dva závody.

Týmy a jezdci
Všechny týmy užívaly pneu Dunlop.

Kalendář

Výsledky

Pohár jezdců 

|valign="top"|

Bold – Pole
Italics – Nej. kolo
|}

† Jezdec nedojel do cíle, ale absolvoval 90% délky závodu.

Pohár týmů

Reference 

Motoristické sporty v Německu
Motoristické sporty v roce 2000
Sport v Německu v roce 2000